Дми́трий Алекса́ндрович (1250—1294) — князь Переяславль-Залесский, Новгородский, а также великий князь Владимирский.

Биография 
Родился около 1250 года.

Сын великого князя Владимирского Александра Ярославича Невского и его жены Александры, дочери полоцкого князя Брячислава Васильковича Полоцкого. Старший после Василия, лишённого отцом наследства за отказ от организации ордынской переписи в Новгороде в 1257 году. В 1259 году, после подавления волнений в Новгороде, возникших вследствие появления там ханских переписчиков, Александр Невский поставил на княжение в городе Дмитрия.

В 1262 году Дмитрий вместе со своим дядей Ярославом Ярославичем Тверским и полочанами с литвой во главе с Товтивилом был послан отцом против ливонских рыцарей на Дерпт. Город был захвачен и войско вернулось с большой добычей. В 1266 году новгородцы прогнали Дмитрия Александровича и посадили у себя великого князя владимирского и одновременно тверского князя Ярослава Ярославича. Дмитрий Александрович удалился в Переяславль-Залесский, где он княжил с 1263 года. В 1268 году Дмитрий участвовал в кровопролитной битве под Раковором, причём объединенные силы псковичей и новгородцев своей победой в значительной степени были обязаны решающему удару его полка.

В 1270 году новгородцы предложили Дмитрию Александровичу стол, но Дмитрий отказался и даже помогал дяде снова овладеть Новгородом. Два года спустя, в 1272 году ему пришлось ездить в Золотую Орду, сопровождая туда Ярослава Ярославича, и в том же году, когда великий князь на обратном пути из Орды умер, а номинальное княжение в Новгороде стало вакантным, Дмитрий Александрович явился претендентом на него и вступил в соперничество с новым великим князем и последним своим дядей — Василием Ярославичем. Новгородцы сперва предпочли Дмитрия Александровича и он, торжественно въехав в Новгород, занял новгородский стол. Но Василий Ярославич решил не уступать так легко Новгорода племяннику, собрал войско и вместе с другим своим племянником, Святославом Ярославичем, князем тверским, начал опустошать Новгородскую область. Дмитрий выступил против неприятелей и уже дошёл до Торжка, когда вдруг узнал, что новгородцы передумали и, боясь великого князя, решились избавиться от переяславского князя. Дмитрий Александрович тогда сам отказался от новгородского стола и удалился в свой Переяславль.

Великое княжение 

В 1276 году, когда умер последний из его дядей, великий князь Василий Ярославич, Дмитрий Александрович, как старший в роду, занял великокняжеский стол и в мае следующего года прибыл в Новгород, где был признан в качестве новгородского князя. В следующем 1278 году он ходил усмирять карелов, возмутившихся против новгородцев, и разорил их землю, а в награду за это выхлопотал у новгородцев позволение поставить на их территории у берегов Финского залива крепость Копорье для защиты побережья Балтийского моря. Однако новгородцы, опасаясь за свою самостоятельность и не желая реального усиления великокняжеской власти на собственной территории, не позволяли великому князю оставить свой гарнизон в Копорье и настолько сильно противодействовали ему в этом, что Дмитрий должен был прибегнуть к силе.

Князь возвратился в Переяславль-Залесский и в начале 1281 года явился к новгородским границам уже с сильным войском. Новгородский архиепископ Климент уговаривал его не начинать военных действий, Дмитрий Александрович дошёл до Шелони и только здесь сдался на просьбы новгородцев и распустил войско, но поставив, в итоге, в Копорье великокняжеский гарнизон. В 1281—1282 годах младший брат Дмитрия Андрей, князь Городецкий, выхлопотав в Орде ярлык на великое княжение, дважды приводил татар на Русь и сумел, в итоге, занять новгородское, а затем и великое княжение. Но Дмитрий, воспользовавшись борьбой за власть в самой Орде, заручился поддержкой правителя её западной части беклярбека Ногая, и вернул себе владимирский престол в 1283 году. В 1285 году Дмитрий выступил против татар, вновь по приглашению Андрея вторгнувшихся на Русь, и одержал победу.

Между тем, в Орде влияние Ногая вскоре выросло настолько, что он смог посадить в Сарае на Волге своего ставленника, хана Тохту. На этот раз в 1293 году Андрей Александрович получил ордынскую помощь уже от Тохты. В результате нашествия было разорено 14 городов, а Дмитрий вынужден был бежать во Псков к своему зятю Довмонту. Андрей занял великокняжеский стол и сейчас же был объявлен князем новгородским. Удел Дмитрия, Переяславль-Залесский, Андрей Александрович передал одному из своих союзников, князю Фёдору Ростиславичу. Но Дмитрий Александрович, лишь только ордынский царевич Дюдень со своими татарами удалился, решил возвратиться в Переяславль. У Торжка он едва не был перехвачен Андреем, оставил весь свой обоз и бежал в Тверь. Молодой тверской князь Михаил Ярославич принял Дмитрия Александровича и согласился даже быть посредником между двумя братьями. При помощи тверского епископа ему удалось примирить их: Дмитрий Александрович отказался от великого княжения в пользу брата, но оставил себе свой любимый удельный город Переяславль-Залесский, из которого пришлось удалиться посаженному туда князю Фёдору Ростиславичу, который, уходя, сжёг город. Дмитрий Александрович отправился в Переяславль, но на пути туда, около Волока, заболел, постригся в монахи и в 1294 году умер. Тело его было перевезено в Переяславль и там положено в Спасо-Преображенском соборе.

Семья и дети 
У Дмитрия Александровича были дети: Александр (ум. 1292), княживший после него в Переяславле Иван Большой, Иван Меньшой (1290—1290) и несколько дочерей, из которых одна, Мария, была замужем за князем Псковским Довмонтом.

В культуре 
Дмитрий Александрович стал одним из персонажей романа Дмитрия Балашова «Младший сын» (1975 год).

Примечания

Литература 
 Куликов И. Ф. Темные Времена. Наследники Александра Невского. — «Яуза», 2017. — ISBN 978-5-906716-97-2
 Лихач Е. Димитрий Александрович // 
 

Умершие в Московской области
Князья новгородские
Великие князья владимирские
Князья Переяславль-Залесские
Военачальники Северо-Восточной Руси
Рюриковичи по алфавиту
Юрьевичи
Восстановленные монархи